Stati Uniti d'America
 Mountain Village – città della Census Area di Wade Hampton, Alaska
 Mountain Village – città della Contea di San Miguel, Colorado